Korpusy armijne (ogólnowojskowe) noszące numer „1”:

Polskie
 1 Korpus Armijny (1945)
 1 Korpus Armijny (1952-1956)

Austro-węgierski
 1 Korpus (1883–1918)

Rosyjski
 1 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

Czechosłowacki
 I Czechosłowacki Korpus Armijny

Niemiecki
 I Korpus Armijny (III Rzesza)